Slovo Tannenberg (z němčiny, v překladu Jedlová hora) má více významů:

 Tannenberg (Sasko) – město v Sasku v Německu
 německý název obce Tymbark v Malopolském vojvodství v Polsku
 německý název vesnice Stębark v Varmijsko-mazurském vojvodství v Polsku
 německý název vrchu Jedlová v Lužických horách

Souvisejícími výrazy jsou:
 bitva u Tannenbergu – německo–ruská bitva, která proběhla roku 1914 během první světové války
 bitva u Tannenbergu – jiný název pro bitvu u Grunwaldu mezi Řádem německých rytířů a polsko-litevskou koalicí v roce 1410
 operace Tannenberg – německá nacistická akce, jejímž cílem byla likvidace polských elit

Externí odkazy